Хе́льга (Helga, от  — ‘святой’, ‘священный’) — женское имя. Мужское парное имя — Хельги.

 Хельга (около 893/920—969) — вариант имени княгини Ольги
 Хельга — фестиваль военно-исторической реконструкции на родине княгини Ольги под Псковом
 Гёринг, Хельга (1922—2010) — немецкая актриса
 Лине, Хельга (род. 1932) — португальская и испанская актриса немецкого происхождения
 Пирогова, Хельга Вадимовна (род. 1988) — российская антивоенная активистка 
 Филиппова, Хельга Станиславовна (род. 1968) — популярная актриса театра и кино из Санкт-Петербурга
 Ольшванг, Хельга Юльевна (род. 1969) — русская поэтесса
 Хельга Патаки — героиня мультипликационного сериала «Эй, Арнольд!» (1996—2002)
 Хельга Хаффлпафф — колдунья в волшебном мире Гарри Поттера
 (522) Хельга — астероид, открытый в 1904 году

См. также 
 Ольга

Немецкие женские имена